Molekulska formula -{C18H15N}- se može odnositi na:

 Difenil-2-piridilmetan
 Trifenilamin